Колонна Победы — монумент в форме колонны, сооружённый, в честь триумфа войск того или иного государства. Как правило на её вершине возвышается статуя богини победы — Виктории. В Германии статуя женщины олицетворявшею немецкую нацию, в Америке — богиня свободы или Колумбия, в Великобритании — статуя Британии, орла или военного деятеля.

Список наиболее известных монументов 

 Колонна Победы — колонна в Берлине
 Монумент солдатам и морякам (англ. Soldiers and Sailors Monument) — колонна в Бостоне
 Колонна Нельсона — колонна в Лондоне
 Ангел независимости — колонна в Мехико
 Колонна Победы — колонна в Риге
 Колонна Траяна — колонна в Риме
 Колонна Антонина Пия — колонна в Риме
 Колонна Марка Аврелия — колонна в Риме
 Александровская колонна — колонна в Санкт-Петербурге
 Колонна Юстиниана — колонна в Стамбуле
 Монумент Победы в Освободительной войне — колонна в Таллине
 Колонна Победы (нем. Siegessäule) — колонна в Хакенберге
 Колонна Победы — колонна в Шверине

См. также 
 Список римских триумфальных колонн
 Обелиск
 Ростральная колонна
 Триумфальная арка

Памятники по типу объекта
+